Alexander kan avse:

 Alexander (namn) – ett manligt förnamn av grekiskt ursprung
 Alexander (drink) – en drink
 Alexander (film) – en tysk-fransk-brittisk-nederländsk-italiensk-amerikansk långfilm från 2004 i regi av Oliver Stone
 Alexander (äpple) – ett äpple
 Alexander (månkrater) – en krater på månen

Geografi

Nya Zeeland 

 Mount Alexander (kulle i Nya Zeeland, Manawatu-Wanganui), 
 Alexander (kulle), Otago,

USA 

 Alexander, Arkansas, Pulaski County, 
 Alexander, Iowa, Franklin County, 
 Alexander, Kansas, ort, Rush County, 
 Alexander, Maine, Washington County, 
 Alexander, New York, Genesee County, 
 Alexander, North Dakota, ort, McKenzie County, 
 Alexander City, en ort i Alabama, USA

Se även
 Alexander Bay – flera
 Mount Alexander – flera